Gammaproteobacteria – klasa bakterii z typu proteobakterii.

Rodziny 
 Acidithiobacillaceae
 Aeromonadaceae
 Alcanivoracaceae
 Alteromonadaceae
 Cardiobacteriaceae
 Chromatiaceae – purpurowe bakterie siarkowe odkładające siarkę zwykle wewnątrz komórki (na zewnątrz: E. mobilis i E. halophila z rodzaju Ectothiorhodospira i posiadające pęcherzykowate chromatofory (chromatofory tabularne mają: Ectothiorhodospira sp. oraz Thiocapsa pfennigii).
 Coxiellaceae
 Ectothiorhodospiraceae
 Enterobacteriaceae	
 Francisellaceae
 Halomonadaceae
 Legionellaceae
 Methylococcaceae
 Moraxellaceae
 Oceanospirillaceae
 Pasteurellaceae
 Piscirickettsiaceae
 Pseudomonadaceae
 Succinivibrionaceae
 Thiotrichaceae
 Vibrionaceae
 Xanthomonadaceae

Przypisy 

Proteobakterie